Chia har flere betydninger:
 Chía – en by i Columbia
 Chia (Lazio) - en landsby i Lazio, Italien
 Salvia hispanica – en nytteplante med spiselige frø
 Chiafrø – de spiselige frø fra Salvia hispanica